Madarász László (1811–1909) politikus, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc rendőrminisztere
 Madarász László (1897–1929) katonatiszt, pilóta 
 Madarász László (1903–1969) színész
 Madarász László (1916–1974) pedagógus
 Madarász László (1932) sportvezető,  golfozó
 Madarász László (1932–2005) festőművész, színész
 Madarász László (?) bankár, 1998–2002 között a Postabank elnöke
 Madarász László (1949) villamosmérnök, a Kassai Műszaki Egyetem tanára

Jegyzetek